Der Begriff Flugformation benennt eine räumliche Anordnung, in der Flugzeuge (z. B. Militärflugzeuge oder Kunstflugstaffeln) oder Vogelschwärme fliegen.   

Zu Flugzeugen siehe Formationsflug; zu Vogelschwärmen siehe V-Formation.